Paramphistomum är ett släkte av plattmaskar. Paramphistomum ingår i familjen Paramphistomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Paramphistomum